Делекторский, Ксенофонт Иванович (1800—1842) — православный священник, проповедник, преподаватель, профессор Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА).

Биография 
Родился в селе Берестье Покровского уезда Владимирской губернии в 1800 году в семье священника. В 1819 году окончил Владимирскую духовную семинарию, затем поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию (СПбДА), которую окончил в 1823 году со степенью магистра богословия.

В августе 1823 года, после окончания академии, Делекторского назначили на должность профессора словесности Санкт-Петербургской духовной семинарии (по 1-му отделению), но уже 28 сентября его перевели в Петербургскую духовную академию бакалавром на кафедру греческого языка, а 11 февраля 1824 года Делекторского там же определили на кафедру общей словесности, преемником профессора Иванова. Впоследствии Делекторский был и экстраординарным профессором.

Преподавая словесность, Делекторский основное внимание уделял практике: изучению конкретных литературных произведений и их критическому разбору, отдавая внимание прежде всего слогу этих произведений. Теорию он затрагивал в меньшей степени. В русской словесности Делекторский за образцы слога брал произведения Жуковского и Пушкина, но не Ломоносова, Державина, Озерова, Хераскова и авторов подобного стиля, что по тем временам было довольно смело в духовных образовательных учреждениях, где даже некоторые произведения Карамзина, такие как «Марьина роща» и «Марфа Посадница», не рекомендовались для чтения семинаристами и студентами академии, считаясь идейно опасными. Образцом полагали проповеди современника Делекторского митрополита Филарета, которые Делекторский подвергал критике в части слога, позволяя себе для его характеристики такие слова, как «школярный», «надутый», «ребяческий».

Своё понимание предмета Делекторский изложил в «Упражнениях в пользу обучающихся словесности», изданных в двух книжках.

В 1828 году Ксенофонт Делекторский рукоположён во священника, назначен настоятелем построенной в том же году церкви благоверного великого князя Александра Невского при Министерстве иностранных дел Российской империи. 27 января 1832 года Делекторский привёл к присяге о непринадлежности к тайным обществам и неразглашении служебных тайн Александра Пушкина, который поступил на службу в Коллегию иностранных дел, тогда подчинявшуюся МИДу, для работы в архиве.

В 1835 году отец Ксенофонт ушёл из Духовной академии по инициативе её ректора архимандрита Виталия (Щепетева), который старался избавиться от преподавателей, критиковавших взгляды и мнения митрополита.

Будучи ревностным проповедником, отец Ксенофонт обличал пороки аристократии «невзирая на лица». Проповеди его «отличались необыкновенною для того времени живостью слова и литературною отделкою». На него стали жаловаться, грозили запретом проповедовать, ссылкой в деревню. Дошло до императора Николая I, который однажды призвал отца Ксенофонта и сказал ему: «Вы, батюшка, ещё молоды обличать», на что Делекторский ответил: «Я не знаю, когда Господь позовет меня к суду, и, дондеже свет есть, должен трудиться для спасения души моих слушателей». Такой ответ понравился Императору, и Делекторского «оставили в покое».

В 1840 году отец Ксенофонт награждён золотым наперсным крестом. В 1841 году отец Ксенофонт и священник Андрей Райковский были назначены членами Петербургского духовного цензурного комитета.

Отец Ксенофонт скончался в Санкт-Петербурге на 44-м году от рождения, похоронен там же, на Смоленском православном кладбище, могила утеряна.

Примечания

Сочинения

Опубликованные

Неопубликованные (в рукописи) 
 Второй том проповедей («уже приготовлен был к печатанию, но кем-то взят и зачитан» — Стефан Опатович, Русская старина, VIII, 1873, с.197, прим.1)
 Переводы византийских историков Феофилакта Симокатты и Генезия — Стефан Опатович, Русская старина, VIII, 1873, с.197

Библиография 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Священники Русской православной церкви
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Выпускники Владимирской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии